Леони́д Никола́евич Смирно́в () — советский и российский , кандидат архитектуры, профессор Уральского государственного архитектурно-художественного университета. Член Союза архитекторов России с 1992 года, член правления Свердловского отделения Союза архитекторов России. Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.

Биография 
Родился 17 марта 1945 года в Артёмовском. В 1964 году окончил Свердловский строительный техникум, в 1974 году — Свердловский архитектурный институт. В 1984 году окончил заочную аспирантуру Уральского ПромстройНИИпроекта.

В 1964 году начал работать мастером строительного участка треста «Уралэлектросетьстрой». В 1967—1968 годах работал инженером специального конструкторского бюро треста «Уралэнергострой», в 1974—1975 годах — архитектором ВНИПИэнергопрома.

С 1975 года работает в Свердловском архитектурном институте на должностях преподавателя, старшего преподавателя (с 1984 года), доцента (с 1995 года), профессора кафедры архитектурной физики (с 2007 года). В 1994—1997 годах там же работал деканом факультета повышения квалификации, в 1997—2000 годах — директором регионального центра повышения квалификации, в 2000—2009 годах — деканом Факультета очно-заочного обучения, в 2005—2018 годах — заведующим кафедрой Архитектурно-строительной экологии. В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Творчество архитектора В. Д. Соколова».

Основные научные интересы — история авангардной архитектуры в городах Среднего Урала периода 1920-х — 1930-х годов, дизайн интерьеров, проектирование световой среды зданий и световая архитектура.

Основные работы 

Леонид Николаевич является автором 74 научных работ, автором и соавтором более 70 проектов и интерьеров.

Среди основных работ выделяют следующие проекты:

 комплекс малоэтажных жилых зданий в Стерлитамаке;
 цеха химводоподготовки ТЭЦ Верх-Исетского завода;
 административно-бытовой корпус Лысьвенского металлургического завода;
 проекты комплексной реконструкции территорий с реконструкцией фасадов цехов Уралхиммаша, Уралмашзавода;
 Дом быта в Тарко-Сале;
 областной узел спецсвязи в Екатеринбурге;
 главные вестибюли торгового центра «Антей».

В 1999—2002 годах выступил соавтором проектов архитектурно-художественной подсветки зданий Горсовета, Екатеринбургского ТЮЗа, Уральского государственного университета, гостиницы «Центральная».

Публикации 
  
  (автор статей)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (в соавторстве)

Награды, звания и членство в организациях 

 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1965)
 Член Союза архитекторов России (1992)
 Член правления Свердловского отделения Союза архитекторов России (1994—1998; 2003—2013)
 Делегат IV съезда архитекторов России (1996)
 Премия губернатора Свердловской области (2011)
 Почётная медаль Президиума Союза архитекторов России «За преданность содружеству Зодчих» (2005)
 Член советов по сохранению и экспертизе культурного наследия Министерства культуры Свердловской области
 Почётное звание УрГАХУ «Звезда университета» (2015)
 Лауреат Международного архитектурного конкурса «Зодчество» (2015) — премия «Серебряный знак» в составе коллектива авторов
 Почётная грамота Законодательного собрания Свердловской области (2017)

Примечания 

Преподаватели Уральского архитектурно-художественного университета‎
Члены Союза архитекторов России